Аделхайд () или Adela, Adelaide, Adele, Adelina може да се отнася за:

 Аделхайд фон Тур (820 – 860) – дъщеря на Хуго фон Тур
 Аделхайд Аквитанска (ок. 950 – 1004) – френска кралица, дъщеря на херцог Вилхелм III, съпруга на Хуго Капет, прародителка на Капетингите
 Аделхайд Анжуйска (ок. 950 – 1026) – графиня на Тулуза и Прованс
 Аделхайд от Мец (970 – 1046) – графиня от род Матфриди, майка на император Конрад II
 Аделхайд I (973 – 1044) – втора абатеса на Кведлинбург, трета дъщеря на император Ото II и съпругата му Теофано Склирина
 Аделхайд от Суза или Аделхайд от Торино (1016 – 1091) – маркграфиня на Торино, дъщеря на Оделрик Манфред II
 Аделхайд II (1045 – 1096) – абатеса на Гандерсхайм, дъщеря на император Хайнрих III
 Аделхайд Торинска или Аделхайд Савойска (1052 – 1079) – съпруга на германския гегенкрал Рудолф фон Райнфелден
 Аделхайд фон Ваймар-Орламюнде (1055 – 1100) – маркграфиня на Майсен
 Аделхайд фон Райнфелден (1065 – 1090) – кралица на Унгария
 Аделхайд Савонска (ок. 1075 – 1118) – регентка на Сицилия и кралица на Йерусалим
 Аделхайд фон Лауфен (1075 – 12. век) – единствена дъщеря и наследничка на граф Хайнрих II фон Лауфен
 Аделхайд фон Гелдерн (1080 – 1156) – графиня на Текленбург
 Аделхайд фон Волфратсхаузен (1084 – 1126) – графиня на Зулцбах
 Аделхайд Савойска или Аделаида Морианска (ок. 1092 – 1154) – съпруга на крал Луи VI и кралица на Франция (1115 – 1137)
 Аделхайд фон Тюбинген или Аделхайд фон Вайлхайм (ок. 1116 – след 1123) – съпруга на граф Ото I фон Дахау-Фалай
 Аделхайд фон Лауфен-Лобденгау (ок. 1135 – неизв.) – графиня от Лауфен в Лобденгау и чрез женитба графиня на Катценелнбоген и в Крайхгау
 Аделхайд фон Майсен (ок. 1160 – 1211) – кралица на Бохемия
 Аделхайд фон Цигенхайн-Мюнценберг (1170 – 1226) – графиня на Шарцфелд-Лаутерберг
 Аделхайд фон Васел (1175 – 1244) – графиня от Васел и чрез женитби графиня на Ратцебург и Дасел
 Аделхайд фон Локум-Халермунд (12. – 13. век) – графиня на Кефернбург, Халермунд и Васел
 Аделхайд фон Арнсберг-Ритберг (неизв. – 1250) – графиня от Арнсберг-Ритберг и чрез женитба бургграфиня на Щромберг във Вестфалия
 Аделхайд фон Хенеберг (неизв. – 1256) – графиня от Хенеберг и чрез женитби графиня на Ринек, бургграфиня на Майнц, графиня и господарка на Щолберг
 Аделхайд фон Близкастел (неизв. – 1272) – графиня от Близкастел и чрез женитба графиня на Арнсберг
 Аделхайд фон Брауншвайг (неизв. – 1274) – принцеса от херцогство Брауншвайг-Люнебург и чрез женитба първа ландграфиня на Хесен
 Аделхайд фон Еберщайн-Сайн (неизв. – 1277) – графиня от Еберщайн-Сайн и чрез женитба пфалцграфиня на Тюбинген в Херенберг
 Аделхайд фон Катценелнбоген (неизв. – 1288) – графиня от Катценелнбоген и чрез женитба графиня на Насау-Висбаден-Идщайн, майка на крал Адолф от Насау
 Аделхайд фон Диц (неизв. – 1293) – графиня от Диц и чрез женитба графиня на Изенбург-Лимбург
 Аделхайд фон Мюнценберг (1223 – 1291) – благородничка от Мюнценберг и чрез женитба господарка на Ханау
 Аделхайд Холандска (1230 – 1284) – графиня на Хенегау
 Аделхайд фон Куик-Арнсберг (1242 – 1281) – графиня от Арнсберг и чрез женитба господарка на замъците Долендорф и Кроненбург
 Аделхайд фон Цолерн-Нюрнберг (1260 – 1307) – бургграфиня от Нюрнберг и чрез женитба графиня на Кастел
 Аделхайд фон Валдек (1264 – 1342) – дъщеря на граф Хайнрих III фон Валдек
 Аделхайд фон Ринек (1265 – 1320) – графиня от Ринек и чрез женитба маркграфиня на Баден
 Аделхайд фон Хоенлое-Браунек (1267 – 1326) – благородничка от Хоенлое-Браунек-Нойхауз и чрез женитба графиня на Ринек
 Аделхайд фон Равенсберг (1270 – 1338) – графиня от Равенсберг и чрез женитба ландграфиня на Хесен
 Аделхайд фон Марк (1275 – неизв.) – графиня от Марк и чрез женитба графиня на Клеве
 Аделхайд фон Брауншвайг-Грубенхаген (1285 – 1320) – кралица на Бохемия
 Аделхайд фон Валдек-Катценелнбоген (ок. 1285 – 1329) – графиня от Валдек и чрез женитба графиня на Катценелнбоген
 Аделхайд фон Брауншвайг-Гьотинген (1290 – 1311) – принцеса от Брауншвайг-Люнебург и Гьотинген и чрез женитба ландграфиня на Долел Хесен
 Аделхайд фон Брауншвайг (1293 – 1324) – византийска императрица (като Ирина)
 Аделхайд фон Липе (1298 – 1324) – графиня на Еверщайн и Поле
 Аделхайд фон Цигенхайн (неизв. – 1322) – благородничка от Цигенхайн и чрез женитба графиня на Ринек
 Аделхайд фон Бургзолмс (неизв. – 1332) – графиня от Золмс-Бургзолмс-Спонхайм и чрез женитба господарка на Вестербург във Вестервалд
 Аделхайд фон Вайлнау (неизв. – 1335) – графиня от Диц-Вайлнау и чрез женитба господарка на Франкенщайн в Оденвалд
 Аделхайд фон Вестербург (неизв. – 1367) – графиня от Вестербург и чрез женитба графиня на Сайн
 Аделхайд фон Хоенлое (ок. 1305 – 1340) – графиня от Хоенлое-Вайкерсхайм и чрез женитби графиня на Йотинген, Ринек-Ротенфелс и господарка на Хоенлое-Браунек
 Аделхайд фон Насау (ок. 1311 – 1344) – графиня от Насау-Висбаден, Идщайн и Вайлбург и чрез женитба господарка на Ханау
 Аделхайд фон Ханау (1311 – 1378) – благородничка от Ханау-Мюнценберг и чрез женитби графиня на Катценелнбоген и на Изенбург-Бюдинген, бургграфиня на Гелнхаузен
 Аделхайд фон Витгеншайн  (пр. 1345 – пр. 1362) – графиня от Витгеншайн и чрез женитба графиня на Сайн-Изенбург-Витгеншайн и господарка на Хомбург
 Аделхайд фон Фюрстенберг (1356 – 1413) – графиня от Фюрстенберг и чрез женитба графиня на Хоенцолерн
 Аделхайд фон Хоенлое-Уфенхайм-Ентзе (14. век) – благородничка от Хоенлое-Уфенхайм-Ентзе-Шпекфелд
 Аделхайд фон Изенбург (неизв. – 1401) – благородничка от Изенбург-Аренфелс е чрез женитба господарка на Изенбург-Гренцау
 Аделхайд фон Анхалт-Бернбург (неизв. – 1434) – принцеса от Анхалт-Бернбург и чрез женитба графиня на Шпигелберг
 Аделхайд фон Хоя (1470 – 1515) – графиня от Хоя и чрез женитби графиня на Бентхайм-Щайнфурт и на Валдек-Айзенберг
 Аделхайд фон Анхалт-Бернбург-Шаумбург-Хойм (1800 – 1820) – принцеса от Анхалт-Бернбург-Шаумбург-Хойм и чрез женитба херцогиня на Холщайн-Готорп, принцеса на Олденбург
 Аделхайд фон Шаумбург-Липе (1821 – 1899) – принцеса от Шаумбург-Липе и чрез женитба херцогиня на Шлезвиг-Холщайн-Зондербург-Глюксбург
 Аделхайд фон Льовенщайн-Вертхайм-Розенберг (1831 – 1909) – кралица на Португалия
 Аделхайд Мария фон Анхалт-Десау (1833 – 1916) – принцеса от Анхалт-Десау и чрез женитба херцогиня на Насау (последната) и велика херцогиня на Люксембург
 Аделхайд фон Хоенлое-Лангенбург (1835 – 1900) – принцеса от Хоенлое-Лангенбург и чрез женитба херцогиня на Шлезвиг-Холщайн
 Аделхайд фон Изенбург-Бюдинген-Бирщайн (1841 – 1861) – принцеса от Изенбург-Бюдинген-Бирщайн и чрез женитба княгиня на Льовенщайн-Вертхайм-Розенберг
 Аделхайд фон Вианден – няколко души с това име
 Аделхайд фон Хесен – няколко души с това име
 Аделхайд Бургундска – няколко души с това име

Вижте също 
 Аделейд (пояснение)
 Хенриета Аделхайд Савойска (1636 – 1676) – курфюрстиня на Бавария
 София Аделхайд Баварска (1875 – 1957) – херцогиня и принцеса от Бавария и чрез женитба графиня на Тоеринг-Йетенбах